Фридрих Кастильон (; ) — немецкий философ, логик, переводчик, ученик И. Ламберта.

Биография 
Ф. Кастильон сын от первого брака известного математика И. Кастильона и его жены Элизабет де Фресне (умерла в 1757 г.).

В 1763 году он вместе с отцом переезжает в Берлин. В 1767 году Ф. Кастильон публикует свой первый перевод текста «Начал» Евклида с греческого на французский язык. В период с 1779 по 1785 Ф. Кастильон представляет свой перевод с немецкого на французский язык пятитомной «Теории садового искусства» Кая Кристиана Лоренца Хиршфельда — известного философа, искусствоведа и теоретика садоводства эпохи Просвещения. C 1780 по 1782 годы Ф. Кастильон публикует свои научные работы по логике, психологии и теории музыки. В 1803 году в своей работе «Об одном новом логическом алгорифме» («Mémoire sur un nouvel algorithme logique», 1803) он предложил алгебраизированную трактовку суждений и силлогизмов, где представлял каждое понятие буквой и обозначал соединение нескольких атрибутов в одном субъекте знаком «плюс», а отсутствие предиката у субъекта — знаком «минус». В 1786 году Ф. Кастильон становится действительным членом Прусской академии Наук, и в 1801 году возглавляет философское отделение академии.

Примечания

Литература 
 Ф. Кастильон «Об одном новом логическом алгорифме» («Mémoire sur un nouvel algorithme logique»), 1803 год.
 Ф. Кастильон «Размышления по логике» (Réflexions sur la logique 1802 г., стр. 29-49;) опубликовано в 1804 г.
 La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, Historiens, et gens de lettres de la France. Том 2. Firmin Didot père et fils , Париж, 1828 г., стр. 80.